Kvalifikace mužské dvouhry French Open 2013 probíhala před zahájením hlavní soutěže. Postoupilo z ní devatenáct tenistů, z toho šestnáct po výhrách ve třech kvalifikačních kolech a tři jako šťastní poražení.

Hráči

Nasazení hráčů 
  Alex Bogomolov (2. kolo)
  Vasek Pospisil (kvalifikován)
  Steve Darcis (kvalifikován)
  Andreas Haider-Maurer (3. kolo, šťastný poražený)  Adrian Ungur (3. kolo)
  Gastão Elias (2. kolo)
  Filippo Volandri (2. kolo)
  Wayne Odesnik (3. kolo)
  João Souza (2. kolo)
  Tim Smyczek (1. kolo)
  Denis Kudla (kvalifikován)
  Jan-Lennard Struff (kvalifikován)
  Jack Sock (kvalifikován)
  Ilja Marčenko (3. kolo, šťastný poražený)  Rhyne Williams (3. kolo, šťastný poražený)  Matthew Ebden (2. kolo)
  Jiří Veselý (kvalifikován)
  Matthias Bachinger (2. kolo)
  Diego Sebastián Schwartzman (2. kolo)
  Steve Johnson (kvalifikován)
  Matteo Viola (1. kolo)
  Michał Przysiężny (kvalifikován)
  Marius Copil (1. kolo)
  Michael Berrer (2. kolo)
  Flavio Cipolla (2. kolo)
  Simon Greul (3. kolo)
  Mischa Zverev (1. kolo)
  Teimuraz Gabašvili (3. kolo)
  Daniel Muñoz de la Nava (kvalifikován)
  Ruben Bemelmans (2. kolo)
  Tacuma Ito (1. kolo)
  Alejandro González (1. kolo)

 Kvalifikanti 
   Jiří Veselý
  Vasek Pospisil
  Steve Darcis
  Pere Riba
  Steve Johnson
  Andreas Beck
  Julian Reister
  Somdev Devvarman
  Pablo Carreño-Busta
  Maxime Teixeira
  Denis Kudla
  Jan-Lennard Struff
  Jack Sock
  Daniel Muñoz de la Nava
  Michał Przysiężny
  James Duckworth
  Andreas Haider-Maurer – jako šťastný poražený
  Ilja Marčenko – jako šťastný poražený
  Rhyne Williams – jako šťastný poražený

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Třináctý kvalifikant

Čtrnáctý kvalifikant

Patnáctý kvalifikant

Šestnáctý kvalifikant

Reference 

 Pavouk kvalifikace mužské dvouhry

French Open 2013